Джуканович () — сербская и черногорская фамилия. Известные носители:

 Джуканович, Блажо (1883—1943) — черногорский военный и политический деятель периода Второй мировой войны, четник.
 Джуканович, Бранислав (род. 1959) — югославский и черногорский футболист и тренер.
 Джуканович, Виктор (род. 2004) — черногорский футболист
 Джуканович, Мило (род. 1962) — черногорский государственный и политический деятель.